El LXXX Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, (por motivo de patrocinio Copa Alcaldía de Panamá 2023 Benjamín Wood), es la temporada 2023 del Béisbol Mayor en Panamá. Inició el 17 de marzo de 2023, con el encuentro entre Coclé vs. Panamá Metro, que terminó 3-2 a favor de Panamá  Metro en el Rod Carew de la Ciudad de Panamá.

Equipos participantes 
Participaron un total once (12) equipos, llamadas ligas provinciales inscritas en Fedebeis.

Los equipos oficialmente inscritos fueron:

Serie Regular 
16 juegos por cada equipo.
8 equipos avanzan.

Fase final 
Serie de 8: mejor de 7; empiezan  
Semifinal: mejor de 7; empiezan  
Final: mejor de 7; empiezan

Campeón Mayor 2023 

???
Campeón
?° Título

Véase también 
Liga de béisbol de Panamá
Liga de béisbol juvenil de Panamá
Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS)

Referencias 
 https://fedebeis.com.pa/fedebeis-hace-nuevas-regulaciones-para-el-campeonato-nacional-mayor/
 https://fedebeis.com.pa/aficionados-volvieron-a-home-en-el-campeonato-juvenil-2023/
 https://fedebeis.com.pa/panama-termina-con-marca-de-2-2/

Deporte en Panamá en 2023
Béisbol en 2023